Ри́жский — русская фамилия. Известные носители:

 Рижский, Иван Степанович (1755—1811) — русский писатель и филолог.
 Рижский, Моисей Иосифович (1911—2000) — кандидат исторических наук, исследователь Ветхого Завета.

См. также 
 
 
 
 Рижский сад